TON — многозначная аббревиатура, которая может обозначать:

 Telegram Open Network — децентрализованная компьютерная сеть, разрабатывалась командой Telegram, Telegram закрыл проект в мае 2020 г.
 Free TON — форк Telegram Open Network, разрабатываемый компанией TON Labs.
 The Open Network — децентрализованная компьютерная сеть, дальнейшее продолжение Telegram Open Network, разрабатываемое сообществом открытого программного обеспечения.